Населені пункти в Чехії:

 Мале Бржезно (Мост)
 Мале Бржезно (Усті-над-Лабем)